Anwari ist der Familienname folgender Personen:

 Fahim Anwari (* 1999), afghanischer Schwimmer
 Zaki Anwari (2002–2021), afghanischer Fußballspieler